Miejscowości w USA:
 Pepperell – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Pepperell – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 Pepperell (ang. Pepperell Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex